Oberhausen, ville en Rhénanie-du-Nord-Westphalie
 Du lieu qui a donné son nom au Manifeste d'Oberhausen, signé à Oberhausen en 1962 par plusieurs réalisateurs du Nouveau cinéma allemand
 Oberhausen, ville près de Neubourg sur le Danube en Bavière
 Oberhausen, ville de l'arrondissement de Weilheim-Schongau en Bavière
 Oberhausen, ville de l'arrondissement de la Route-du-Vin-du-Sud en Rhénanie-Palatinat
 Oberhausen an der Appel, ville de l'arrondissement du Mont-Tonnerre en Rhénanie-Palatinat
 
 Oberhausen, hameau de la commune de Burg-Reuland